Sezóna 1996/1997 byla 6. sezonou Ruské superligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým Torpedo Jaroslavl. Nepostupující z první fáze hráli baráž o záchranu proti nejlepším týmům Ruská vyšší liga ledního hokeje.

Základní část

Západní konference

Východní konference

Finálová skupina

Play off

Osmifinále 
 HC Lada Togliatti – CSK VVS Samara 2:0 (3:2, 4:2)
 Gazovik Ťumeň – Křídla Sovětů Moskva 2:0 (4:3, 7:1)
 Avangard Omsk – Chimik Voskresensk 2:0 (6:3, 6:3)
 Metallurg Magnitogorsk – HC CSKA Moskva 2:0 (4:2, 4:3)
 Torpedo Jaroslavl – CHK Neftěchimik Nižněkamsk 2:0 (2:0, 2:0)
 HC Dynamo Moskva – Traktor Čeljabinsk 2:0 (2:1, 3:2)
 Salavat Julajev Ufa – Severstal Čerepovec 2:1 (7:2, 0:3, 1:0)
 Ak Bars Kazaň – Krystall Saratov 1:2 (2:4, 1:0, 0:2)

Čtvrtfinále 
 HC Lada Togliatti – Gazovik Ťumeň 2:1 (3:4, 3:0, 9:4)
 Metallurg Magnitogorsk – Avangard Omsk 2:1 (1:2, 2:1, 5:1)
 Torpedo Jaroslavl – HC Dynamo Moskva 2:0 (6:2, 4:2)
 Salavat Julajev Ufa – Krystall Saratov 2:0 (5:2, 7:1)

Semifinále 
 HC Lada Togliatti – Metallurg Magnitogorsk 2:1 (4:0, 3:4, 3:2)
 Torpedo Jaroslavl – Salavat Julajev Ufa 2:0 (2:1, 2:1)

O 3. místo 
 Metallurg Magnitogorsk – Salavat Julajev Ufa 1:2 (4:3, 0:1, 4:5)

Finále 
 HC Lada Togliatti – Torpedo Jaroslavl 0:3 (0:2, 2:6, 1:4)

Ruská superliga ledního hokeje
Lední hokej v roce 1996
Lední hokej v roce 1997